Bjal kladenets kan syfta på:

Bulgarien 

 Bjal kladenets (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Stambolovo, 
 Bjal kladenets (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Nova Zgora,